Чачибая — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чачибая, Григорий Дутуевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чачибая, Прокофий Давидович (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.